Xapuri — município do estado do Acre
Rio Xapuri — rio do estado do Acre

Desambiguações de topônimos